Bangor Township peut désigner les townships suivants aux États-Unis :

 Bangor Township, du comté de Marshall en Iowa.

 , du comté de Bay dans le Michigan.
 , du comté de Van Buren dans le Michigan.

 , du comté de Pope dans le Minnesota.

Homonymie de townships